Финал Кубка Футбольной лиги 1972 года () — футбольный матч, который прошёл 4 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 12-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги. В финале встретились «Челси» и «Сток Сити».

«Челси» в этом матче был фаворитом, так как за пошедшие два сезона выиграл Кубок Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА, в то время как «Сток Сити» пытался выиграть свой первый трофей.

Игра закончилась победой «Сток Сити» со счетом 2:1. Победу «Сток Сити» принес победный гол Джорджа Истхема на 67-й минуте.

Отчёт о матче

Путь к финалу

Ссылки 
 Финал Кубка лиги 1972 на Архиве Английского футбола
 Результат матча на soccerbase.com
 Финал Кубка лиги 1972 на Football Focus

1972
Кубок Футбольной лиги 1972
Кубок Футбольной лиги 1972
Англия Кубок Футбольной лиги
События 4 марта
Март 1972 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1972 году
1972 год в Лондоне